Бурко́вский — фамилия и топоним.

Фамилия 
Известные носители фамилии:

 Бурковский, Алексей Тихонович (1797—1878) — русский военачальник, генерал-майор.
 
 Бурковский, Андрей Владимирович (род. 1983) — российский актёр, бывший участник команды КВН «МаксимуМ».
 Бурковский, Александр Оттович (1874—1921) — офицер Российской императорской армии, генерал-хорунжий армии УНР.
 Бурковский, Борис Васильевич (1912—1985) — капитан 2-го ранга, зэка ГУЛАГа, начальник филиала Военно-морского музея на крейсере «Аврора»

Топоним 
 Бурковский — хутор, Среднеахтубинский район, Волгоградская область.

Другое 
 Бурковский проезд — улица в городе Королёве.

См. также 
 Бурковский сельсовет (значения)
 Бурков